(en français : « traversée de l'Atlantique ») peut faire référence à : 
 Atlantic Crossing, mini-série télévisée norvégienne ;
 Atlantic Crossing, album de Rod Steward.